Конко́рдия (от  — согласие) — в римской мифологии олицетворение согласия граждан государства, позже распространённое женское имя собственное, также встречается в виде топонима.

История 
 Formula Concordiae — консенсус, достигнутый лютеранскими теологами в 1580 году по поводу основных догматических вопросов.
 Concordia discordantium canonum или Декрет Грациана — важнейший средневековый памятник западного канонического права.
 Конкордия — в древнеримской мифологии, богиня согласия и покровительница супружеского мира.
 Сеговийская Конкордия — договор, подписанный между Исабель I Кастильской и Фернандо II Арагонским.
 1-й маркиз де Конкордия — испанский офицер и государственный чиновник, вице-король Перу с 1806 по 1816.
 Concordia Association — политическая организация в Маньчжоу-го в русскоязычных источниках называемая Общество Согласия.

География 
 Конкордия — коммуна в Италии, в провинции Венеция.
 Конкордия — город на востоке Аргентины, в провинции Энтре-Риос.
 Конкордия — совместная антарктическая станция Франции и Италии.
 Конкордия — муниципалитет в штате Санта-Катарина, Бразилия.
 Конкордия — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Конкордия — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Магдалена.
 Конкордия — река в Чили в области Арика-и-Паринакота.
 приход Конкордия — административно-территориальный округ в штате Луизиана, США.
 Конкордия — город в игре Borderlands: The Pre-Sequel.
 Конкордия — город в игре Escape from Tarkov

Астрономия 
 (58) Конкордия — астероид, открытый в 1860 году.

Образование 
 Университет Конкордия () — один из двух англоязычных университетов Монреаля (Канада).

Компании 
 Concordia BV — компания, зарегистрированная в Генте, Нидерланды. Подчинена Paris Orléans SA, является собственностью Ротшильдов.

Спорт 
 
  () — бразильский мини-футбольный клуб из Конкордии, штат Санта-Катарина.

Прочее 
 Конкордия — одна из противоборствующих сторон в трилогии «Завтра война» Александра Зорича.

См. также 
 Ла-Конкордия
 Costa Concordia — круизное судно класса «Concordia»